Лумбини:

 Лумбини () — поселение в Непале, в округе Рупандехи, на границе с Индией.
 Лумбини — зона (административная единица) на юго-западе центральной части Непала.